

Armi 
 Panzerfaust 1 – arma anticarro, conosciuta semplicemente come Panzerfaust
 Panzerfaust 2 – arma anticarro, conosciuta come Panzerfaust 44 o PzF 44
 Panzerfaust 3 – arma anticarro

Musica 
 Panzerfaust – album dei Darkthrone del 1995